Capriccio nr. 2 (Balada), werk van Leonardo Balada
Capriccio nr. 2 (Bridge), werk van Frank Bridge